Glock-30 — самозарядный австрийский пистолет, созданный Гастоном Глоком, частной компании Glock GmbH в 1997 году. Пистолет очень удобный, и подойдёт для скрытого ношение. Калибр данного самозарядного пистолета, .45ACP. Что является популярным калибром на данный момент. Длина оружие, составляет 172 мм. А длина ствола, целых 96 мм. Высота оружии 121 мм, а ширина 32 мм. Масса пистолета без патронов, составляет всего лишь — 680 г. Количество патронов в магазине, может составлять от 9 до 13 патронов. Glock-30 компактный вариант Glock 21.

Вариант Glock 30S (Slim) 
Также это модель была разработана специально для подразделений органов, и скрытого ношения.

Заключение 
Пистолет не такой уж популярный, как Glock-17. И информации про Glock-30 очень мало, так же, как его настоящая цена в данный момент, и др.

Пистолеты Австрии
Появились в 1997 году в Австрии